Luperini ist der Familienname folgender Personen:

 Fabiana Luperini (* 1974), italienische Radrennfahrerin
 Romano Luperini (* 1940), italienischer Literaturkritiker

Luperini ist außerdem:

 Luperini (Tribus), eine Tribus der Unterfamilie Galerucinae (Blattkäfer (Chrysomelidae)).